Тэмблин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тэмблин, Расс (род. 1934) — американский актёр и танцор.
 Тэмблин, Эмбер (род. 1983) — американская актриса и поэтесса.